Соревнования по лыжным гонкам в скиатлоне среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 6 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный лыжный центр расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки состоялся в 15:00 по местному времени (UTC+8). Первую половину дистанции после массового старта — 15 км — участники пройдут классическим стилем, затем поменяют лыжи и палки в специальной зоне и пройдут вторую половину дистанции свободным стилем.

Предыдущим олимпийским чемпионом в скиатлоне являлся норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, который не смог принять участия из-за коронавируса.

Во время классической части гонки Александр Большунов и Ийво Нисканен ушли в отрыв от основного группы. Вскоре после смены стиля передвижения Александр Большунов начал убегать от Йиво Нисканена. За ними образовалась группа преследования из трёх человек: Ханс Кристер Холунн, Пол Голберг и Денис Спицов. На коньковой половине маршрута Денис Спицов оторвался от норвежцев, а вскоре обогнал и Ийво Нисканена. Большунов финишировал с флагом ОКР с более чем минутным запасом и впервые в карьере стал Олимпийским чемпионом. Примечательно, что и Александр, и Денис в ходе гонки оба упали по разу.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)
 Протокол соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр